

Toponymes 
 Quartier de la ville de Genève, dans la section des Eaux-Vives.
 Ancien fief et château, à Chezelle (Allier).

Noms de personne 
 Louis Antoine Choin de Montgay, baron de Montchoisy, général de la Révolution et de l'Empire. Il figure sous le nom de Montchoisy sur l'arc de triomphe de l'Étoile ().

Homophones

Mont Choisy 
 Village, lieu de villégiature et plage au nord-ouest de l'Île Maurice.
 Hippodrome, à Châlons-en-Champagne.

Montchoisi 
 Montchoisi, quartier de la ville de Lausanne.